Chaussy je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Chaussy (Loiret) – obec v departementu Loiret
 Chaussy (Val-d'Oise) – obec v departementu Val-d'Oise
 Courcelles-Chaussy – obec v departementu Moselle